Ciwidey kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ciwidey, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Ciwidey, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar